Трифолий может означать:

 Трифолий — трёхлопастная розетка, мотив декоративного обрамления в виде трёх лепестков.
 Трифолий — римский политический деятель второй половины IV века.

См. также 
 Трифоль